Siergiej Jewgienjewicz Woronow, ros. Серге́й Евгеньевич Воронов (ur. 3 października 1987 w Moskwie) – rosyjski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Wicemistrz (2006) oraz brązowy (2007) medalista mistrzostw świata juniorów, srebrny (2014) i brązowy (2015) medalista mistrzostw Europy, brązowy medalista finału cyklu Grand Prix (2014) oraz dwukrotny mistrz Rosji (2008, 2009).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011
Ludzie urodzeni w Moskwie
Urodzeni w 1987